Jean Douvinet (ur. 7 czerwca 1899, zm. 3 sierpnia 1987) – francuski zapaśnik walczący w stylu klasycznym. Olimpijczyk z Antwerpii 1920, gdzie zajął siedemnaste miejsce w wadze lekkociężkiej.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1920

Przypisy 

Francuscy olimpijczycy
Francuscy zapaśnicy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
Urodzeni w 1899
Zmarli w 1987